Az itt látható epizódlista a CSI: Cyber helyszínelők című amerikai televíziós sorozatának részeit tartalmazza.

Áttekintés

Epizódok

Pilot – CSI: A helyszínelők

Első évad (2015)

Második évad (2015-2016) 

Televíziós sorozatok epizódlistái